Лионс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лионс, Жак-Луи (1928—2001) — французский математик.
 Лионс, Пьер-Луи (род. 1956) — французский математик, лауреат Филдсовской премии.